Los apellidos Fernández Ordóñez pueden hacer referencia a tres hermanos hijos del ingeniero Francisco Fernández Conde:

 Francisco Fernández Ordóñez, político español de la Transición
 José Antonio Fernández Ordóñez, ingeniero de caminos español
 Inés Fernández-Ordóñez, filóloga y académica electa de la lengua (hija de José Antonio)
 Miguel Ángel Fernández Ordóñez, economista y funcionario español, exgobernador del Banco de España